Dániel Garas – direttore della fotografia ungherese
 Dezső Garas – attore ungherese
 François Garas – architetto francese
 Sven Garas – musicista norvegese